Foersteria är ett släkte av nässeldjur. Foersteria ingår i familjen Mitrocomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Foersteria